CTN steht für:
 Croatia Airlines (ICAO-Code)
 Chemin de fer Tavannes–Noirmont, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz
 Christian Television Network
 Cambodian Television Network
 Companie Tunisienne de Navigation

ctn steht für:
 Chintang (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

CTN